Zuera kan syfta på:

Spanien 

 Zuera (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Zuera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,